Kazé est un distributeur audiovisuel français travaillant principalement dans le secteur de l’animation japonaise. Le nom de la société s’écrivait Kaze jusqu'en 2010.
 Kaze est un manga de Masaomi Kanzaki publié au Japon par Tokuma Shoten et en France par Glénat.
 Kaze est un court-métrage japonais réalisé par Sono Sion en 1998.
 En japonais, kaze (lecture kun'yomi du kanji ) signifie « vent ».